Mangarajowie
 język manggarai